

Toponyme 

 Sheffield, ville d'Angleterre ;
 Sheffield (circonscription du Parlement européen) ;

 Sheffield, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick ;

 Sheffield, en Alabama ;
 Sheffield, dans l'Illinois ;
 Sheffield, dans l'Iowa ;
 Sheffield, dans le Massachusetts ;
 Sheffield, dans l'Ohio ;
 Sheffield, dans le Vermont ;

 Sheffield, localité de la paroisse de Westmoreland ;

 Sheffield : est un petit village situé dans le District de Selwyn dans la région de Canterbury dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Patronyme 

 Bill Sheffield (1928-2022), homme politique américain ;
 Charles Sheffield (1935-2002), mathématicien, physicien et écrivain britannique ;
 Frederick Sheffield (1902-1971), rameur d'aviron américain ;
 Gary Sheffield (né en 1968), joueur de la Ligue majeure de baseball ;
 Leo Sheffield (1873-1951), acteur britannique ;
 Magnus Sheffield (né en 2002), cyclisme américain ;
 Norman Sheffield (1939-2014), imprésario et producteur musical britannique ;
 Rebecka Sheffield (1976-), archiviste canadienne ;
 Reginald Sheffield (1901-1957), acteur anglais ;
 Robert Sheffield (c.1462-1518), homme politique anglais du début du  siècle ;
 Scott Sheffield (né en 1973), mathématicien américain.

Autres 
 Maxwell Sheffield, un personnage de la série télévisée Une nounou d'enfer
 Sheffield Shield, une compétition de cricket en Australie
 , le nom de plusieurs navires de la Royal Navy